Бутовський:
 Бутовський Микола Дмитрович (1850–1917) — генерал від інфантерії, теоретик і практик військового навчання та виховання, відомий публіцист.
 Бутовський Олександр Миколайович (07(19). 03. 1869 — ?) — Генеральний суддя УНР (1918), член Головної комісії у справах виборів до Українських установчих зборів (1917—1918), сенатор Українського державного сенату (1918).
 Бутовський Олексій Дмитрович (1838–1917) — один із засновників та член МОК, генерал-лейтенант РІА, викладач Полтавського кадетського корпусу та спортивний функціонер.
 Бутовський Петро Михайлович (*1842 — †1912) — сенатор, член Державної Ради Російської імперії, дійсний таємний радник.
 Бутовський Семен Юхимович (1886–1967) — артист опери, концертний співак (драматичний тенор), режисер, актор.
 Бутовський Юхим (*1835 — †1885) — кобзар.

Бутовська:
 Бутовська Марина Львівна (1959) — російський етолог, антрополог, доктор історичних наук, професор.

Прізвища